

Toponyme 

 Le Mali est un pays africain ;
 Mali est une ville de la République de Guinée ;
 Mali est un village du Cameroun, sur la commune de Bétaré-Oya ;
 l’Empire du Mali est un ancien empire africain ;
 la Fédération du Mali a réuni en 1960 le Sénégal et le Soudan français, qui devient la République du Mali le  ;
 la Mali est une rivière de Birmanie ;
 les Maliens sont un peuple de la Grèce antique.

Patronyme 

 Andreja Mali est une biathlète slovène ;
 Antara Mali est une actrice, scénariste, réalisatrice et écrivain indienne ;
 Christophe Mali est un membre du groupe Tryo qui a commencé une carrière solo.
 Nikoloz Mali (1999-) est un footballeur international géorgien.

Autres 
 Mali est une série de processeurs graphiques, conçus et licenciés par ARM pour l'architecture ARM ;
 le mali de fusion, lors d'une fusion d'entreprises, en comptabilité d'entreprise.